Міжнаціональна хокейна ліга 1993—1994 — 2-й розіграш Міжнаціональної хокейної ліги. У сезоні 1993—1994 брали участь 24 команди: 19 — від Росії, 2 — від Казахстану та по одному від Білорусі, України та Латвії. Турнір проходив з 5 вересня 1993 року по 19 березня 1994 року.

Формат 
На попередньому етапі усі 24 клуби зіграли між собою та виявили найкращі шістнадцять клубів які в плей-оф виявили чемпіона.

Попередній етап

Кубок МХЛ

Команда усіх зірок 
Воротар: Сергій Абрамов («Ітіль» Казань)
Захисники: Андрій Сапожников («Трактор» Челябінськ) — Сергій Тертишний («Трактор» Челябінськ)
Нападники: Дмитро Денисов («Салават Юлаєв» Уфа) — Андрій Николишин («Динамо» Москва) — Валерій Карпов («Трактор» Челябінськ)

«Сокіл» 
За український клуб виступали:

Джерела 
 Чемпіонат МХЛ з хокею із шайбою 1993/94 на сайті hockeystars.ru 
 Архів змагань 
 Чемпіонат МХЛ на сайті hockeyarchives.ru 
 Чемпіонат СРСР з хокею із шайбою 
 Наша історія 1994 

Хокей у Росії
1993 у хокеї з шайбою
1994 у хокеї з шайбою